Wiatrowiec ist Name folgender polnischer Orte:
 Wiatrowiec (Sępopol) (Wöterkeim), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Sępopol
 Wiatrowiec (Wągrowiec) (Eichwald), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wągrowiec
 Wiatrowiec (Pniewy), Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Pniewy